Al-Asharah (, anche scritto al-Ashareh o Esharah) è una città della Siria orientale, amministrativamente parte del Governatorato di Deir ez-Zor, situata lungo l'Eufrate, a sud del capoluogo Deir ez-Zor.

Le località vicine includono Al-Quriyah a nord-est, Makhan e Mayadin a nord, Suwaydan Jazirah a sud-est e Dablan a sud. Secondo l'Ufficio centrale di statistica siriano, il censimento del 2004 indica che Al-Asharah aveva una popolazione di 17 537 abitanti. È la sede amministrativa di un nahiyah (sottodistretto) composto da sette località con una popolazione totale che ammontava a 96 001 abitanti nel 2004. Al-Asharah è la terza località più grande del nahiyah. I suoi abitanti sono principalmente musulmani sunniti delle tribù arabe di Tayy Al-Rhabi e Al Uqaydat.

Storia 
Al-Asharah è costruito sul sito dell'antico insediamento arameo-assiro di Terqa, il quale viene identificato col Tell Asharah ("tell" indica un monte, una collina). Una stele del 886 a.C., in onore della vittoria del re assiro Tukulti-Ninurta II sugli Aramei, è stata rinvenuta ad Al-Asharah. La stele è conservata al Museo Nazionale di Aleppo. Terqa fu la capitale del regno neo-assiro di Khana fino alla fine dell'età del bronzo, quando prese inizio il suo declino.

A metà XIX secolo, la Bombay Geographic Society descrisse Al-Asharah come una "piccola città", composta da un gruppo di capanne arabe e da una popolazione le cui tradizioni facevano pensare che il luogo avesse radici antiche. Da quel momento e fino alla dissoluzione dell'Impero ottomano nel 1917, Al-Asharah divenne il centro di un cazà (distretto), che faceva parte del più grande sanjak di Zor. Il caza aveva due nahia (cantoni): Al-Asharah e Al-Busayrah.

Nel 1920 si tenne ad Al-Asharah un incontro tra funzionari e ufficiali dell'esercito dello sharif al-Husayn ibn Ali e del nascente Regno di Siria, ospitato dall'emiro Faysal. Durante questo incontro si svolsero le trattative per stabilire i confini tra la Siria e l'Iraq. In quell'occasione fu deciso che Abu Kamal sarebbe rimasta nella provincia di Deir ez-Zor in Siria.

All'inizio degli anni 1960, Al-Asharah era descritto come un piccolo villaggio costruito su un tumulo artificiale dove sorgeva Terqa.

Durante la guerra civile siriana, la città fu occupata dall'ISIL fino a quando l'esercito siriano riprese Al-Asharah il 27 novembre 2017.

Note

Bibliografia 

 
 
 
 

Governatorato di Deir el-Zor
Storia della Siria
Città della Siria